Lars Lindberg kan avse:

Lars Lindberg (bruksägare) (1817–1875), svensk bruksägare och riksdagsman
Lars Lindberg (teolog) (1931–2016), svensk teolog och pastor inom Equmeniakyrkan, tidigare Svenska Missionsförbundet
Lars Lindberg (musiklärare) (1933–2008), svensk musikdirektör
Lars Lindberg (journalist) (född 1944), svensk journalist och chefredaktör
Lars Lindberg (programledare) (född 1986), svensk programledare och journalist
Lars Lindberg (travtränare)